Zbigniew Nowak (1919–1993) – polski historyk literatury
 Zbigniew Nowak (1926–2020) – polski wojskowy i polityk
 Zbigniew Jan Nowak (1927–2015) – polski historyk literatury, bibliolog, dyrektor Biblioteki Gdańskiej PAN
 Zbigniew Nowak (ur. 1945) – polski bioenergoterapeuta
 Zbigniew Nowak (ur. 1945) – polski muzyk, członek zespołów Bractwo Kurkowe 1791 i Happy End
 Zbigniew Nowak (ur. 1963) – polski polityk
 Zbigniew Jerzy Nowak